Callitropsis est un nom botanique utilisé deux fois:

 Callitropsis nom. rej. contre Xanthocyparis nom. cons.
 Callitropsis nom. illeg.; renommé Neocallitropsis

Cupressaceae